Ferreiros, Ferreirós u Os Ferreiros pueden referirse a:

Ferreiros

Brasil 
 Ferreiros (Pernambuco), municipio de Pernambuco, Brasil.

España 
 Ferreiros (Ames), lugar de la parroquia de Agrón, del municipio de Ames, provincia de La Coruña, Galicia.
 Ferreiros (Boiro), lugar de la parroquia de Cespón, del municipio de Boiro, provincia de La Coruña, Galicia.
 Ferreiros (El Pino), parroquia del municipio de El Pino, provincia de La Coruña, Galicia.
 Ferreiros (La Baña), lugar de la parroquia de La Riba, del municipio de La Baña, provincia de La Coruña, Galicia.
 Ferreiros (Puebla del Brollón), parroquia del municipio de Puebla del Brollón, provincia de Lugo, Galicia.
 San Verísimo de Ferreiros, parroquia del municipio de El Pino, provincia de La Coruña, Galicia.

Portugal 
 Ferreiros (Amares), antigua freguesia del municipio de Amares, distrito de Braga.
 Ferreiros (Braga),  antigua freguesia del municipio de Braga.
 Ferreiros (Póvoa de Lanhoso), freguesia  del municipio de Póvoa de Lanhoso, distrito de Braga.
 Ferreiros de Avões, freguesia del municipio de Lamego, distrito de Viseu.
 Ferreiros de Tendais, freguesia del municipio de Cinfães, distrito de Viseu.
 Ferreiros e Gondizalves, freguesia del municipio de Braga, distrito de Braga.
 Ferreiros, Prozelo e Besteiros, freguesia del municipio de Amares, distrito de Braga.
 Moita dos Ferreiros, freguesia del municipio de Lourinhã, distrito de Lisboa.
 Vilar de Ferreiros, freguesia del municipio de Mondim de Basto, distrito de Vila Real.

Ferreirós 

 Ferreirós (Villa de Cruces), parroquia española del municipio de Villa de Cruces, provincia de Pontevedra, Galicia.
 Ferreirós do Dão, freguesia portuguesa del municipio de Todela, distrito de Viseu.

Os Ferreiros 

 Os Ferreiros (Aranga), lugar español de la parroquia de Villarraso, del municipio de Aranga, provincia de La Coruña, Galicia.